Грег Джолі (,  30 травня 1954, Роккі Маунтін Хауз, Альберта) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1971 року.

1974 року був обраний на драфті НХЛ під 1-м загальним номером командою «Вашингтон Кепіталс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Вашингтон Кепіталс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 370 матчів у НХЛ, включаючи 5 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
 
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Вашингтон Кепіталс»
Перші номери драфтів НХЛ